Mercadotecnia (marketing), en la promoción se refiere a dos conceptos diferentes:

 Mezcla de promoción, elemento del marketing mix.
 Promoción de ventas, elemento de la mezcla de promoción.

Mercadotecnia